Эйхэйдзи () — буддийский храм, расположенный в горах области Этидзэн, Фукуи, Япония. Храм является центром буддийской школы Сото. Основан в 1243 году Догэном.

Ссылки 
 
 Eihei-ji Temple — Japan National Tourism Organization 

Префектура Фукуи
Дзэнские храмы и монастыри Японии